Nice to Meet You – singolo dei Forever the Sickest Kids del 2013
 Nice to Meet You (Acoustic Live Solo) – extended play di Francesca Michielin del 2016
 Nice to Meet You – extended play dei Seeb del 2018
 Nice to Meet Ya – singolo di Niall Horan del 2019